Frizell ou Frizzell peut faire référence à:
 Donald Leslie Frizzell (1906–1972), un paléontologue et géologue américain
 John Frizzell (né en 1966), un compositeur américain
 Joseph Palmer Frizell (1832-1910), un hydraulicien autodidacte américain
 Lefty Frizzell (1928-1975), un chanteur et auteur-compositeur américain
 Lou Frizzell (1920-1979), un acteur américain
 Mary Frizzell (1913-1972), une athlète canadienne 
 Shannon Frizell (né en 1994), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais 
 Tyson Frizell (né en 1991), un joueur de rugby à XIII australien